

Geografia
Villapiana – comune italiano nella provincia di Cosenza
Villapiana – quartiere di Savona
Villapiana – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno